Sachsenspiegel steht für:

 Sachsenspiegel, das älteste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters
 Sachsenspiegel (Zeitung), von März 1990 bis April 1991 erscheinende Wochenzeitung in Sachsen
 Sachsenspiegel (Fernsehsendung), eines der drei regionalen Nachrichtenmagazine des MDR Fernsehens
 Sachsenspiegel. Blätter für Geschichts- und Heimatpflege. Beilage der Celleschen Zeitung